Алекса́ндра Ивано́ва:
 Иванова, Александра Ивановна (1804—1830) — российская оперная и камерная певица.
 Иванова, Александра Ивановна — российская ватерполистка.